Chirovici ist der Familienname folgender Personen:

 E. O. Chirovici (* 1964), rumänischer Ökonom und Schriftsteller
 George Chirovici (1883–1968), rumänischer Maler